Confraria - grupo de pessoas que se associa em torno de interesses ou objetivos comuns, pessoas com o mesmo ofício, que têm a mesma profissão ou modo de vida ou associações religiosas ou laicas, que se reuniam com a dupla finalidade - espiritual e assistencial.
Confraria (catolicismo) - associações religiosas de leigos no catolicismo tradicional, que se reuniam para promover o culto a um santo
Ou ainda:
Confraria (revista) - sobre arte e literatura, publicada no Rio de Janeiro
Operação Confraria - da Polícia Federal do Brasil

Desambiguação